

Cinéma 
 Haggard: The Movie, film de Bam Margera, sorti en 2003.

Musique 
 Haggard, groupe de metal symphonique allemand.

Patronyme 

 Chris Haggard (1971-), joueur sud-africain de tennis ;
 Henry Rider Haggard (1856-1925), écrivain anglais ;
 Merle Haggard (1937-2016), chanteur, guitariste et compositeur américain ;
 Piers Haggard (1939-2023), réalisateur britannique ;
 Stephen Haggard (1911-1943), acteur britannique ;
 William Haggard (1907-1993), romancier britannique, auteur de roman d'espionnage.